Rebelution (Pitbull-album)
Rebelution (Tanya Stephens-album)